Río Segundo puede hacer referencia:
 a Río Segundo (ciudad), ciudad de Argentina;
 al río Segundo (río), curso de agua de Argentina, que da el nombre a la ciudad anterior;
 a Río Segundo de Alajuela, ciudad de la provincia de Alajuela, Costa Rica;
 al departamento Río Segundo, división administrativa de la provincia de Córdoba, Argentina; o
 al Río Segundo (buque), buque de carga de la marina mercante argentina.